Sciodrepoides är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Hatch 1933. Sciodrepoides ingår i familjen mycelbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mycelbaggar
Sciodrepoides